Sitka je lahko:
 Sitka, neparna lobanjska kost na vrhu kostne votline
 Sitka, naselje na Aljaski
 sitka (Picea sitchensis), vrsta smreke
 sitka, sitasti element v floemu